Laura Ioana Paar e Julia Wachaczyk erano le detentrici del titolo, ma sono state eliminate al primo turno.

In finale Viktória Kužmová e Arantxa Rus hanno sconfitto Eugenie Bouchard e Olga Danilović con il punteggio di 3-6, 7-5, [10-7].

Teste di serie 

  Viktória Kužmová /  Arantxa Rus (campionesse)
  Makoto Ninomiya /  Renata Voráčová (semifinali)

 Kaitlyn Christian /  Sabrina Santamaria (primo turno)
 Ekaterina Aleksandrova /  Jana Sizikova (quarti di finale)

Wildcard 

  Amandine Hesse /  Elixane Lechemia (primo turno)

 Lois Boisson /  Juline Fayard (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2021